Повіт Цуру
Повіт Кіта-Цуру
Повіт Мінамі-Цуру
Цуру (Яманасі)